Burg Metternich ist der Name von mehreren Burganlagen:

 eine Wasserburg in der Gemeinde Weilerswist, Burg Metternich (Weilerswist)
 eine Burgruine über dem Ort Beilstein an der Mosel, siehe Burg Metternich
 einer Burganlage in Koblenz-Metternich, siehe Burg Metternich (Koblenz)
 einer Burg im belgischen Ort Robertville, siehe Burg Reinhardstein